62. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 30–31 stycznia 1965 roku w Göteborgu, w Szwecji. Zawodnicy startowali na stadionie Ullevi po raz 3 (wcześniej w 1959 i 1963). W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Na najwyższym stopniu podium stanął reprezentujący barwy ZSRR Eduard Matusewicz.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarzy z 9 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1965 w sportach zimowych
1965 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Sport w Göteborgu